Raúl Mondesí (né en 1971) : ancien joueur dominicain de baseball ;
 Raúl Adalberto Mondesí (né en 1995) : joueur dominicain de baseball né aux États-Unis et fils du précédent ;
 Raúl Mondesí, Jr. (né en 1992) : ancien joueur des ligues mineures de baseball, frère aîné du précédent.